Rangpur (divisie), divisie van Bangladesh
 Rangpur (zila), zila (district) van Bangladesh
 Rangpur (stad), hoofdstad van dit district
 Rangpur (Gujarat), archeologische site in Gujarat